O abridor de garrafas, também conhecido como abre-garrafas ou abre-cápsulas é um utensílio destinado a abrir garrafas deformando e retirando a sua tampa metálica.

Ver também 
 Abridor de latas
 Garrafa
 Saca-rolhas

Utensílios domésticos